Coron (Palawan), een gemeente in de Filipijnse provincie Palawan;
 Coron (eiland), een eiland in die gemeente;
 Coron (Maine-et-Loire), een gemeente in het Franse departement Maine-et-Loire.